Янг () — город в центре департамента Рио-Негро Уругвая.

География 
Расположен на пути национального Маршрута № 3, приблизительно в 120 км к северо-западу от Тринидада, столицы департамента Флорес.

История 
История Янга как населённого пункта началась 17 августа 1920 года, когда группа домов, известная как Estación de Young, законодательным актом № 7 256 была официально признана селом (). Статус населённого пункта был повышен до «малого города» () 14 августа 1958 года законодательным актом № 12 515, и до города () — 15 октября 1963 года законодательным актом № 13 167.

Население 
Согласно данным переписи 2011 года население города составляет 16 756 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Уругвая